Den Ortsnamen Dobrosławice tragen zwei polnische Ortschaften:
 
Dobrosławice (Żmigród) in der Gemeinde Żmigród im Kreis Trzebnicki 
Dobrosławice (Pawłowiczki) in der Gemeinde Pawłowiczki